2 miejscowości w Polsce: 
 Bzury – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Bzury – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki